EBIT acronimo inglese che indica in finanza il Risultato ante oneri finanziari
EBIT, acronimo inglese per Electron beam ion trap
Ebit, contrazione di entangled bit
Ebit, contrazione di esabit = 1018 bit